Montgomery County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:

Montgomery County (Alabama)
Montgomery County (Arkansas)
Montgomery County (Georgia)
Montgomery County (Illinois)
Montgomery County (Indiana)
Montgomery County (Iowa)
Montgomery County (Kansas)
Montgomery County (Kentucky)
Montgomery County (Maryland)
Montgomery County (Mississippi)
Montgomery County (Missouri)
Montgomery County (New York)
Montgomery County (North Carolina)
Montgomery County (Ohio)
Montgomery County (Pennsylvania)
Montgomery County (Tennessee)
Montgomery County (Texas)
Montgomery County (Virginia)